Antiphates (altgriechisch Ἀντιφάτης) ist ein antiker, griechischer, männlicher Personenname:
 Antiphates (Argos), Sohn des Sehers Melampus
 Antiphates (Laistrygone), König der Laistrygonen auf Sizilien
 Antiphates (Trojanischer Held), einer der trojanischen Helden. Er wurde im Trojanischen Krieg von Leonteus getötet
 Antiphates (Trojanisches Pferd), einer der griechischen Helden im Trojanischen Pferd
 Antiphates (Trojaner), Sohn des lykischen Königs Sarpedon
 Antiphates (Archon), athenischer Archon 297/96 v. Chr.